Yor peut faire référence à:
 le yoruba, selon le code ISO 639-2 ;
 Marc Yor, un mathématicien français ;
 Yor Yezh, une revue linguistique consacrée au breton ;
 Yor, le chasseur du futur (Yor), un film italien de série B de 1983.